Assembleia da República (port. für „Versammlung der Republik“) ist der Name folgender Parlamente:

 Assembleia da República (Mosambik)
 Assembleia da República (Portugal)